Спрајт може да представља:

Безалкохолно пиће које производи компанија Кока Кола.
Термин из рачунарске графике.